Лаксман — фамилия.
 Лаксман, Адам Эрикович (1766—1806) — российский военный и государственный деятель.
 Лаксман, Эрик (1737—1796) — российский учёный и путешественник шведского происхождения.